Scotsman steht für:
 Scotsman Motor Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1922–1923)
 Scotsman Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1929–1930)
 The Scotsman, britische Tageszeitung 

 HMS Scotsman (P243), britisches U-Boot
 Royal Scotsman, Reisezug in Schottland 
 Studebaker Scotsman, amerikanischer Pkw

Siehe auch:
 Flying Scotsman (Begriffsklärung)
 no true Scotsman („kein wahrer Schotte“: Ausdruck)
 Schotte (Begriffsklärung)